Corno Bianco heißen folgende geographische Objekte:

 Corno Bianco (Adamellogruppe), 3434 m, Nebengipfel des Monte Adamello, Trentino
 Corno Bianco (Walliser Alpen), 3320 m, Gipfel im Valsesia, Piemont
 Italienische Bezeichnung für das Penser Weißhorn 2705 m, Sarntaler Alpen, Südtirol

Siehe auch: 
 Weisshorn